La circonscription de Häme () anciennement circonscription du Sud du comté de Häme () est l'une des 13 circonscriptions électorales pour les élections parlementaires en Finlande.

Présentation 
La circonscription couvre les régions de Kanta-Häme et de Päijät-Häme, qui correspondent aux villes suivantes : Asikkala, Forssa, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila,  Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Kärkölä, Lahti, Loppi, Orimattila, Padasjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela et Ypäjä.

Élections de 1954 à 2019

Députés élus 2019–2023 

Les députés élus pour la législature 2019–2023 sont:

 Tarja Filatov (SDP)
 Sanni Grahn-Laasonen (Kok.)
 Timo Heinonen (Kok.)
 Kalle Jokinen (Kok.)
 Mika Kari (SDP)
 Hilkka Kemppi (Kesk.)
 Johannes Koskinen (SDP)
 Rami Lehto (PS)
 Aino-Kaisa Pekonen (Vas)
 Lulu Ranne (PS) 
 Jari Ronkainen (PS)
 Päivi Räsänen (KD)
 Ville Skinnari (SDP)
 Mirka Soinikoski (Vihr.)

Anciens députés 

 Lyyli Aalto (SDP) 1958−1979
 Eero Antikainen (SDP) 1951−1958
 Sirkka-Liisa Anttila (Kesk.) 1983−1996, 1999−2019
 Risto Autio (Kesk.) 2007−2011
 Kaino Haapanen (SKDL) 1951−1970, 1974−1975
 Esko Helle (SKDL, Vas.) 1983−2003
 James Hirvisaari (PS, M11) 2011–2015
 Erkki Huurtamo (Kok.) 1962−1975
 Leo Häppölä (ML, Kesk.) 1951−1970
 Olavi Kajala (SDP) 1939-1942, 1948−1951, 1954−1958, 1962−1966
 Matti Kauppila (Vas.) 2003−2011
 Eino Kilpi (SDP, SKDL) 1930−1933, 1948−1962
 Osmo Kock (SKDL) 1966-1970, 1972-1974 
 Jari Koskinen (Kok.) 1996–2009
 Oskari Lehtonen (Kok.) 1927−1933, 1936−1945, 1948−1954, 1958−1962
 Maija-Liisa Lindqvist (Kesk.) 1991−1995, 1999−2003
 Minna Lintonen (SDP) 2003−2007
 Eino Lottanen (Kesk.) 1966-1975
 Anne Louhelainen (PS, Sin.) 2011−2019
 Matti Luttinen (SDP) 1975−1995
 Eemil Luukka (ML, Kesk.) 1936−1966
 Aino Malkamäki (SDP, TPSL) 1927−1929, 1933−1958, 1960−1961
 Salme Myyryläinen (SDP) 1970-1980
 Tapani Mörttinen (Kok.) 1975−1983, 1987−1991
 Olavi Nikkilä (Kok.) 1966-1975, 1979-1983
 Tuija Nurmi (Kok.) 1995−2011
 Kirsi Ojansuu (Vihr.) 1999−2011
 Sirpa Pietikäinen (Kok.) 1983−2003
 Ulla Puolanne (Kok.) 1975−1991
 Eino Raunio (SDP) 1939−1970
 Juha Rehula (Kesk.) 1996−2019
 Pekka Räty (Vihr.) 1991−1995
 Jouko Skinnari (SDP) 1980−2015
 Ismo Soukola (PS) 2011−2015
 Satu Taiveaho (SDP) 2003−2011
 Martti Talja (Kesk.) 2015−2019
 Kauko Tamminen (SKDL) 1958-1966, 1967-1983
 Juho Tenhiälä (KP, LKP) 1951−1966
 Arno Tuurna (Kok.) 1939−1962
 Olli J. Uoti (TPSL) 1958−1962, 1966−1967
 Mikko Vainio (SMP) 1970−1975, 1983−1987
 Iiro Viinanen (Kok.) 1983−1996
 Ilkka Viljanen (Kok.) 2007−2011
 Lasse Äikäs (Kesk.) 1975−1983

Références

Liens externes 

Circonscription du Häme